Hannah (schip, 1913), een Nederlands vrachtschip dat getorpedeerd werd tijdens de Spaanse Burgeroorlog
 Hannah (strip), een Franse stripreeks van Jean Annestay en Franz Drappier
 Hannah (North Dakota), plaats in de VS
 Hannah Schmitz, een strateeg bij Red Bull Racing

Zie ook 
 Hanna (doorverwijspagina)